Amaschukeli ist der Familienname folgender Personen:

 Elgudscha Amaschukeli (1928–2002), sowjetisch-georgischer Bildhauer und Maler
 Nika Amaschukeli (* 1994), georgischer Rugby-Union-Schiedsrichter